Călărași (Moldávia) — cidade

Roménia 
Călărași (distrito da Romênia)
Călărași (cidade da Romênia)
Călărași (Botoșani) — comuna da Moldávia romena
Călărași (Dolj) — comuna da Olténia

Desambiguações de topônimos